Ez a cikk a Társas játék epizódjainak listáját tartalmazza.

Epizódok

Első évad (2011–2012)

Második évad (2013)

Jegyzetek 

Társas játék